Евгений Богословский:
 Богословский, Евгений Васильевич (1874—1941) — русский пианист, музыковед, композитор, профессор Московской консерватории (1916—1919), музыкально-общественный деятель.
 Богословский, Евгений Степанович (1941—1990) — советский востоковед, специалист по организации древнеегипетского общества в период Нового царства.